Georg Lybecker kan syfta på:

 Georg Lybecker född omkring 1666, död 1716, ämbetsman och psalmförfattare, kusinbarn till nedanstående
 Georg Lybecker född 1650-talet, död 1718, friherre och general